Батопилитас има више значења:

 Батопилитас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Батопилитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику